Mustafin ist der Familienname turksprachlicher Herkunft folgender Personen:
Farchat Achatowitsch Mustafin (* 1950), sowjetischer Ringer
Ghabiden Mustafin (1902–1985), sowjetisch-kasachischer Schriftsteller und Politiker
Jamil Mustafin (* 1927), tatarischer Schriftsteller